Daniel Brickley (né le  à Salt Lake City dans l'État d'Utah aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Vie personnelle 
Ses oncles, Andy et Quintin, et son cousin Connor, sont également des joueurs de hockey professionnel.

Statistiques

En club 

|-
| 2013-2014||Hawks de Hawkesbury ||CCHL||61||5||27||32||63||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Roadrunners de Topeka ||NAHL||58||12||25||37||10||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Université d'État du Minnesota||WCHA||36||2||9||11||20||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Université d'État du Minnesota||WCHA||31||8||23||31||20||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Université d'État du Minnesota||WCHA||40||10||25||35||53||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Kings de Los Angeles ||LNH||1||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019|| Kings de Los Angeles  || LNH || 4 ||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019|| Reign d'Ontario || LAH || 42 || 2 || 10 || 12 || 22 ||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020|| Reign d'Ontario || LAH || 11 || 0 || 2 || 2 || 4 ||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || Moose du Manitoba|| LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Reign d'Ontario || LAH || 23 || 3 || 3 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Wolves de Chicago || LAH || 11 || 0 || 2 || 2 || 4 ||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022 || Admirals de Norfolk || ECHL || 25 || 6 || 14 || 20 || 12 || - || - || - || - || -

| 5 || 0 || 2 || 2 || 0 ||-||-||-||-||-

Au niveau international 

|-
| 2017 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2015-2016 : nommé dans l'équipe des recrues de la WCHA.
2016-2017 :
nommé joueur défensif de la saison de la WCHA.
nommé dans la première équipe d'étoiles de la WCHA.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
2017-2018 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la WCHA.

Références 

Naissance en mars 1995
Naissance à Salt Lake City
Joueur international américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Mavericks de Minnesota State
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)